Addolorata peut désigner :
 Addolorata, un prénom italien ;
 Addolorata, une pièce de théâtre écrite en 1983 de Marco Micone.

Voir aussi 
 Gabriel de l'Addolorata (1838-1862), un saint catholique